Ю́дит Ге́рман (; род. 15 мая , Западный Берлин) — немецкая писательница.

Биография 
Родилась и выросла в Западном Берлине. В середине 1990-х годов переехала в Восточный Берлин. Занималась журналистикой. В 1997 году получила от Берлинской академии искусств стипендию Альфреда Дёблина.

В 1998 году выпустила сборник рассказов «Летний домик, позже» (), принёсший Герман широкую известность, разошедшийся более чем в 100 тысячах экземпляров и отмеченный рядом престижных немецких литературных наград, в том числе Бременской премией, премией Хуго Балля и премией Клейста. В 2003 году вышла вторая книга рассказов Герман — «Одни привидения» (); в 2009 году — третья, «Алиса» (), в 2016 году — четвёртая, «Латышский парк»  (). В 2014 году опубликован дебютный роман писательницы «Начало всякой любви» (), в 2021 году — роман «До́ма» ().

Произведения Юдит Герман переводились на английский, белорусский, греческий, датский, исландский, испанский, итальянский, корейский, латышский, нидерландский, норвежский, польский, русский, сербский, словенский, турецкий, украинский, французский, чешский, шведский и японский языки. Ряд произведений экранизирован.

Библиография 
 
 
 
 
 
 

На русском языке

Ссылки 
  
 
 

Писательницы Германии
Лауреаты премии Генриха Клейста